Amerikai Egyesült Államok
 Cle Elum, folyó Washington államban
 Cle Elum, város Washington államban
 Cle Elum-tó, Washington állam